Národní umělec je čestný titul propůjčovaný umělcům ve více státech:

 Národní umělec – titul v Československu
 Národní umělec RSFSR
 Národní umělec SSSR (Народный артист СССР; do 1991)
 Lidový umělec Ruské federace (od 1995)
 Národní umělec Kyrgyzstánu
 Lidový umělec Tádžikistánu (Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон nebo Ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон)
 Národní umělec Uzbekistánu
 Lidový umělec (Vietnam) 

Vedle tohoto nejvyššího uměleckého titulu existuje ještě nižší titul Zasloužilý umělec